Истинные ценности:
 «Истинные ценности» — американский фильм 1998 года режиссёра Карла Франклина.
 «Истинные ценности» — индийский фильм 1998 года.